Следующие торговые или зарегистрированные торговые марки, технологии и слоганы принадлежат компании Sony Corporation, Япония:

Ссылки 
 Sony.com trademark list
 Amazon.com Sony trademark list